Fosforo – elemento chimico
 Fosforo – sostanza che gode della proprietà della fosforescenza
 Fosforo – figura della mitologia greca